Alagrunden kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alagrunden, Kimitoön, Åboland, 
 Alagrunden, Raseborg, Nyland,

Se även
Alagrundet
Algrund
Algrundet
Algrunden
Allgrundet
Alakrunni

Robotskapade Finlandförgreningar